Ниже представлен список английских футбольных стадионов, отсортированных по вместимости. 

В Англии существует огромное количество футбольных стадионов и полей, поэтому этот список не является полным. Он включает в себя все стадионы с вместимостью более 10 000.

Ныне существующие стадионы

См. также 
 :Категория:Стадионы Англии
 Список футбольных стадионов по вместимости

Примечания

Ссылки 

А
 
Списки:Футбол в Англии